Covington har flere betydninger:

Stednavne

Storbritannien 
 Covington, Cambridgeshire
 Covington, South Lanarkshire
 Covington, Wiltshire

USA 
 Covington, Georgia
 Covington, Indiana
 Covington, Kentucky
 Covington, Louisiana
 Covington, Michigan
 Covington, Nebraska
 Covington, New York
 Covington, Ohio
 Covington, Oklahoma
 Covington, Tennessee
 Covington, Texas
 Covington, Virginia
 Covington, Washington